Dendrobium bracteosum — вид многолетних трявянистых растений семейства .

Вид не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках используется научное название .

Синонимы 
По данным Королевских ботанических садов в Кью:
 Pedilonum bracteosum (Rchb.f.) Rauschert, 1983
 Dendrobium chrysolabrum Rolfe, 1889
 Dendrobium novae-hiberniae Kraenzl., 1894
 Dendrobium dixsonii F.M.Bailey, 1899
 Dendrobium dixsonii var. eborinum F.M.Bailey, 1899
 Dendrobium bracteosum var. album Sander, 1901
 Dendrobium bracteosum var. roseum Sander, 1901
 Dendrobium trisaccatum Kraenzl. in H.G.A.Engler (ed.), 1910
 Dendrobium eitapense Schltr., 1912
 Dendrobium quadrialatum J.J.Sm., 1922
 Dendrobium leucochysum Schltr., 1923
 Pedilonum eitapense (Schltr.) Rauschert, 1983
 Pedilonum leucochysum (Schltr.) Rauschert, 1983
 Pedilonum quadrialatum (J.J.Sm.) Rauschert, 1983

Естественные вариации 
По данным Missouri Botanical Garden.
 Dendrobium bracteosum var. album Sander 1901
 Dendrobium bracteosum var. roseum Sander 1901
В базе данных Королевских ботанических садов в Кью, эти вариации входят в синонимию Den. bracteosum.

С 2006 года орхидные фермы начали продажи не зарегистрированной вариации Den. bracteosum под названиями Den. tannii или Den. bracteosum var. tannii. От номинальной формы вариация отличается более мелкими размерами вегетативной части, бордовым цветом губы и мелкими деталями строения цветка.

Биологическое описание 
Симподиальные вечнозелёные или листопадные растения средних размеров.

Псевдобульбы круглые в сечении, сужающиеся на конце и у основания, до 40 см длиной.

Листья линейно-ланцетные, на конце заострённые, 4-8 см длиной, расположены по всей длине псевдобульбы, держатся около 2 лет.

Соцветие повисающая плотная кисть, образуются как на облиствённых так и на безлистных вызревших псевдобульбах. Соцветие несёт от 5 до 15 цветков.

Цветки белого, жёлтого или розового цвета с ярко-оранжевой заострённой губой, ароматные, не увядают несколько месяцев, около 2,5 см в диаметре.

Ареал, экологические особенности 
Папуа-Новая Гвинея.

Эпифит в вечнозелёных и мангровых лесах, на высотах от 0 до 600 метров над уровнем моря, часто вдоль рек и морского побережья.

Относится к числу охраняемых видов (II приложение CITES).

В культуре 
Температурная группа — тёплая.

Посадка на блок при наличии высокой относительной влажности воздуха и ежедневного полива, а также в горшок или корзинку для эпифитов. Субстрат не должен препятствовать движению воздуха. Состав субстрата — сосновая кора средней и крупной фракции. Полив по мере просыхания субстрата.

Период покоя выражен слабо.

Освещение: яркое рассеянное.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Baker Margaret L., Baker Charles O. 1996. Orchid Species Culture; Dendrobium. ISBN 9780881923667
 Nantiya Vaddhanaphuti, 2005, A Field Guide to the Wild Orchids of Thailand ISBN 9749575806
 Wood, H.P. 2006. The Dendrobiums. A.R.G.Gantner Verlag, Ruggell, Liechtenstein.

Ссылки 
 Фотографии Dendrobium bracteosum на сайте flickr.com
 Фотографии Den. bracteosum var. tannii на сайте flickr.com
 Dendrobium bracteosum видовой очерк на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Dendrobium bracteosum на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden.

Орхидные
Флора Юго-Восточной Азии
Комнатные растения